Gotisk har flere betydninger:

 Gotik – den gotiske stilperiode.
 Gotisk (sprog) – et uddødt germansk sprog, der blev talt af goterne.
 Gotisk (skrift) – en skrifttype.
 Goterne – var et germansktalende folk, som boede ved Weichsels  udmunding i Østersøen i det 1. århundrede e.Kr.
 Gotisk fiktion – gyser genre, f.eks bøger af Edgar Allan Poe
 Nygotik - en stilretning i 1800-tallet.
Se også
 Goth – en subkultur